Sidi Abdallah Ghiat, une commune rurale de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, avec pour chef-lieu une ville portant le même nom.
 Sidi Abdallah Ghiat, une ville de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, dans la commune éponyme de Sidi Abdallah Ghiat.